Miraja är ett släkte av fjärilar. Miraja ingår i familjen tjockhuvuden. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tjockhuvuden
Miraja

en:Miraja